
Georgetown vagy George Town a következőkre vonatkozhat:

Földrajzi helyek

Afrika  
 Georgetown (Gambia) - Gambia egyik városa

Atlanti-óceán és Karib-szigetek 
 Georgetown (Ascension-sziget) - Ascension-sziget fővárosa
 Georgetown (Bahama-szigetek)
 George Town (Kajmán-szigetek) - a Kajmán-szigetek fővárosa
 St. George’s - Grenada fővárosa szintén ismert Georgetown néven is
 Georgetown (Saint Vincent és a Grenadine-szigetek)

Ázsia 
 Georgetown (Allahabad)- Uttar Prades, India
 George Town (Csennai)- Tamilnádu, India
 George Town (Malajzia) - a malajziai Pulau Pinang állam fővárosa

Ausztrália 
 Georgetown (Új-Dél-Wales)
 Georgetown (Queensland)
 Georgetown (Dél-Ausztrália)
 George Town (Tasmánia)

Dél-Amerika 
 Georgetown (Guyana) - Guyana fővárosa

Egyesült Államok 
 Georgetown (Alaszka)
 Georgetown (Arkansas)
 Georgetown (Kalifornia)
 Georgetown (Colorado)
 Georgetown (Dél-Karolina)
 Georgetown (Delaware)
 Georgetown (Florida)
 Georgetown (Georgia)
 Georgetown (Idaho)
 Georgetown (Illinois)
 Georgetown (Cass megye, Indiana)
 Georgetown (Floyd megye, Indiana)
 Georgetown (St. Joseph megye, Indiana)
 Georgetown (Kentucky)
 Georgetown (Louisiana)
 Georgetown (Maine)
 Georgetown (Maryland)
 Georgetown (Massachusetts)
 Georgetown Township (Michigan))
 Georgetown (Minnesota)
 Georgetown Township (Minnesota)
 Georgetown (Mississippi)
 Georgetown (New York) - város Madison megyében
 Georgetown (Brooklyn) - New York, New York City szomszédságában
 Georgetown (Ohio)
 Georgetown (Pennsylvania)
 Georgetown (Lancaster megye, Pennsylvania)
 Georgetown (Tennessee)
 Georgetown (Texas)
 Georgetown (Washington, D.C.)
 Georgetown (Seattle, Washington)
 Georgetown (Berkeley megye, Nyugat-Virginia)
 Georgetown (Lewis megye, Nyugat-Virginia)
 Georgetown (Marshall megye, Nyugat-Virginia)
 Georgetown (Monongalia megye, Nyugat-Virginia)
 Georgetown (Polk megye, Wisconsin)
 Georgetown (Price megye, Wisconsin)

Kanada 
 Georgetown (Ontario)
 Georgetown (Prince Edward sziget)
 Georgetown (Új-Fundland és Labrador)